Schrader:
 Gerhard Schrader
 Heinrich Adolf Schrader
 Kurt Schrader
 Ludolph Schrader
 Maike Schrader
 Maria Schrader
 Otto Schrader
 Paul Schrader
 Pic Schrader